Na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2002 curling po raz trzeci był dyscypliną medalową. Curlerzy rywalizowali między 11 a 22 lutego 2002 w Ogden, w obiekcie Ogden Ice Sheet. W zawodach wzięło udział 20 reprezentacji, po 10 męskich i żeńskich, liczba uczestników została zwiększona z ośmiu w 1998.

Tytułów mistrzowskich z Nagano 1998 broniły Kanadyjki i Szwajcarzy (obydwie reprezentacje uplasowały się na najniższym stopniu podium).

W konkurencji kobiet triumfowały Brytyjki (Rhona Martin), które by dostać się do fazy medalowej musiały rozegrać dwa mecze barażowe przeciwko Szwedkom (Elisabet Gustafson) i Niemkom (Natalie Nessler). W finale reprezentantki Wielkiej Brytanii zmierzyły się ze Szwajcarkami (Luzia Ebnöther), w 10. endzie był remis i Martin posiadała przywilej ostatniego kamienia. Przed drugim zagraniem brytyjskiej skip Szwajcarki miały najlepszy kamień ustawiony w 4-foot. Rhona Martin delikatnie odbiła zagrywany kamień od kamienia przeciwniczki i ustawiła swój na guziku. Wynikiem 4:3 Wielka Brytania zdobyła swój pierwszy złoty medal od 18 lat. W małym finale Kanadyjki (Kelley Law) wynikiem 9:5 pokonały gospodynie turnieju (Kari Erickson).

Turniej mężczyzn zakończył się złotym medalem dla reprezentacji Norwegii (Pål Trulsen), która w finale pokonała Kanadę (Kevin Martin). W 9. endzie europejski zespół zdobył jeden punkt i doprowadził do remisu po 5. Przed ostatnim zagraniem Martina przy całkowicie otwartym domu w polu punktowym znajdowały się dwa żółte kamienie Norwegów. Jeden przed tee line, na linii środkowej, w połowie 8-foot, drugi za tee line zahaczał o 4-foot. Kanadyjczyk zagrał delikatnie za wąsko i za mocno, w rezultacie kamień otarł się o norweski kamień z przodu domu. Czerwony kamień zaczął wytracać prędkość, jednak norweski wiceskip Lars Vågberg zdołał go wyszczotkować tak by przejąć partię. Brązowe medale zdobyli Szwajcarzy (Andreas Schwaller) pokonując 7:3 Szwedów (Peja Lindholm).

W 2. sesji rozgrywek kobiecych doszło do niespotykanej na takim poziomie sytuacji. Mecz Szwajcaria-Rosja składał się z 12 endów, w pierwszym dodatkowym endzie Rosjanki wyzerowały, doprowadzając do kolejnej partii.



Kwalifikacje 
Kwalifikacjami do ZIO 2002 były mistrzostwa świata w latach 1999, 2000 i 2002. Za zajęte miejsce każde z państw otrzymało odpowiednią liczbę punktów, po trzech zawodach punkty zostały zsumowane i wyłoniono 9 krajów z najwyższymi wynikami. Stany Zjednoczone jako gospodarz automatycznie brały udział w turnieju, jednak również bez tego przywileju kraj by się zakwalifikował.

W przypadku, gdy więcej państw miało taki sam bilans wygranych i przegranych meczów punkty z ich miejsc zsumowano i wyciągnięto średnią arytmetyczną.

Kobiety

Reprezentacje

Round Robin

Sesja 1. 
11 lutego 2002; 14:00

Sesja 2. 
12 lutego 2002; 9:00

Sesja 3. 
12 lutego 2002; 19:00

Sesja 4. 
13 lutego 2002; 14:00

Sesja 5. 
14 lutego 2002; 9:00

Sesja 6. 
14 lutego 2002; 19:00

Sesja 7. 
15 lutego 2002; 14:00

Sesja 8. 
16 lutego 2002; 9:00

Sesja 9. 
16 lutego 2002; 19:00

Sesja 10. 
17 lutego 2002; 14:00

Sesja 11. 
18 lutego 2002; 9:00

Sesja 12. 
18 lutego 2002; 19:00

Playoff

Tie-breaker 
19 lutego 2002; 9:00

19 lutego 2002; 14:00

Półfinały 
20 lutego 2002; 9:00

Mecz o 3. miejsce 
21 lutego 2002; 9:00

Finał 
21 lutego 2002; 14:30

Klasyfikacja końcowa

Mężczyźni

Reprezentacje 

Po 3 przegranych meczach, od 5. sesji w reprezentacji Wielkiej Brytanii obowiązki skipa przejął Warwick Smith.

Round Robin 
 Klasyfikacja po Round Robin

Sesja 1. 
11 lutego 2002; 9:00

Sesja 2. 
11 lutego 2002; 19:00

Sesja 3. 
12 lutego 2002; 14:00

Sesja 4. 
13 lutego 2002; 9:00

Sesja 5. 
13 lutego 2002; 19:00

Sesja 6. 
14 lutego 2002; 14:00

Sesja 7. 
15 lutego 2002; 9:00

Sesja 8. 
15 lutego 2002; 19:00

Sesja 9. 
16 lutego 2002; 14:00

Sesja 10. 
17 lutego 2002; 9:00

Sesja 11. 
17 lutego 2002; 19:00

Sesja 12. 
18 lutego 2002; 14:00

Playoff

Półfinały 
20 lutego 2002; 14:00

Mecz o 3. miejsce 
22 lutego 2002; 9:00

Finał 
22 lutego 2002; 14:30

Klasyfikacja końcowa

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

2002
Dyscypliny rozgrywane podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
2002 w curlingu
Curling w Stanach Zjednoczonych